Tom Kirby (1904–1967) – amerykański bokser, olimpijczyk 
 Tom Kirby (1947–2008) – irlandzki darter
 Tom Kirby (ur. 1961) – amerykański polityk, kongresman stanowy z Georgii